275-й армейский зенитный артиллерийский полк — воинская часть вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формировался в мае 1943 года.

В составе действующей армии с 31 мая 1943 по 14 ноября 1944 года

С момента поступления в действующую армию находился в Карелии, являясь армейским зенитным полком 32-й армии

В июне-июле 1944 года участвовал в Свирско-Петрозаводской операции. В ходе операции 23 июня 1944 года обеспечивал противовоздушную оборону при высадке десанта 70-й морской стрелковой бригады (Тулоксинская десантная операция). По окончании операции вновь вошёл в состав 32-й армии, держал оборону на достигнутом рубеже, после выхода Финляндии из войны находился на охране границы, затем отведён в резерв, где находился до конца войны.

Подчинение

Командиры 
 майор Краскевич, Евгений Михайлович (1919—2002)

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Зенитные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году